Soulard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1766-1825), colon français et officier de gouvernement de Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis ;
 Élodie Soulard (1986-), accordéoniste française ;
 Xavier Gouthe-Soulard (1819-1900), prélat catholique français, archevêque d'Aix-en-Provence.

Toponyme 

 , quartier historique de Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis.

Patronyme français